Riu Talakan (Rūd-e Ṭālaqān), riu de l'Iran que s'ajunta al riu Alamut per formar formant el riu Shah Rud (Šāh-rūd) 
 Talakan de Qazvín o Talakan de Rayy ciutat de Pèrsia a la part meridional de les muntanyes Elburz, prop de les fonts del Shah Rud, part de la província del Djibal
 Talakan de Guzgan, ciutat de Pèrsia avui a l'Afganistan del nord, prop de la frontera amb Turkmenistan
 Talakan del Tukharistan o Talakan del Badakhxan, població del Tukharistan a la riba del riu Talakan
 Talakan (Rúsia), població de la província de l'Amur, a Rússia